Ла Виља Терсера Сексион има више значења:

 Ла Виља Терсера Сексион (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Виља Терсера Сексион (Тијангисманалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику